Водоём:

 Водоём — постоянное или временное скопление воды в естественных или искусственных впадинах (озёра, водохранилища, пруды и т. д.).
 «Водоём» — картина русского художника Виктора Борисова-Мусатова.